Östra gymnasiet kan avse följande skolor: 

 Östra gymnasiet, Huddinge kommun, Trångsund, invigt 1005
 Östra gymnasiet, Umeå – namn använt 1968–2012, tidigare namn Umeå högre allmänna läroverk, senare namn Fridhemsgymnasiet

Se även
 Östra gymnasiehuset, Ridarholmen, Stockholm